Василий Иванович Лапутин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор юстиции.

Биография 
Родился в 1920 году в Москве. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, военный следователь 399-й стрелковой дивизии 48-й армии. С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1945—1974 гг. — следователь военной прокуратуры в подразделениях Советской Армии, заместитель заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС, заведующий Отделом административных органов ЦК КПСС по РСФСР, 
председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Делегат XXIII съезда КПСС.

Умер в Москве в 1974 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище (7 уч. 9 ряд).

Примечания

Ссылки 
 Лапутин
 Некролог, ордена

Заведующие отделами ЦК КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Генерал-майоры юстиции (СССР)